Ваграйн (Понгау) () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ойген Градер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pictures of Wagrain

Общины земли Зальцбург